Ромазанов — фамилия.

Фамилия имеет тюркско-арабскую этимологию, рамазан (ramazan) — тюркское или рамадан (رمضان) — арабское (буквально — жаркий).
 Девятый месяц мусульманского (лунного) календаря.
 Сорокадневный строгий пост у мусульман.

Известные носители 
 Ромазанов, Владимир Файкович (1950—2007) — кавалер ордена Мужества при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
 Ромазанов, Кабдулла Закирьянович (род. 1947) — сталевар, народный депутат СССР (26 марта 1989 года — 26 декабря 1991 года);
 Ромазанов, Магомет Ханович — полный Георгиевский кавалер, Доброволец Приморского драгунского полка, Уссурийской отдельной конной бригады, 1-го Сибирского корпуса, Русской Императорской Армии, Первая мировая война 1914 — 1917 годов;
 Ромазанов, Пётр Емельянович (16?? — 1718) — первый войсковой атаман Войска Донского (1708 — 1718 года);
 Ромазанов, Сергей Николаевич (1901—1979) — заместитель командующего по политической части 2-й Воздушной Армии Вооружённых Сил СССР.

Иное 
 в городе Семилуки, Воронежская область, в микрорайоне «Берёзки», есть улица Ромазанова, названная в честь С. Н. Ромазанова.
 в городе Таганрог, Ростовская область, есть улица Ромазанова.
 в городе Черкасске, первая столица Земли донских казаков было Ромазаново озеро.

См. также 
 Рамазанов
 Ромазан
 Рамазан (значения)
 Ромадан
 Ромоданов
 Ромодановский